Obrambni zid, oblika fortifikacije, značilna za srednji vek.

Obrambni zid je fortifikacijski sistem, ki je značilen predvsem za čas srednjega veka in služi za povezavo posameznih utrdb kot so : trdnjave
ali obrambni stolpi v celovit fortifikacijski sistem. Obrambni zid je po navadi zgrajen iz naravnega kamenja ali opeke in malte kot veziva. Debelina zidu je odvisna od obtežbe (statika), pri prosto stoječih zidovih je po navadi okoli ene desetine višine.

Glej tudi 
Obzidje

Vojaški objekti
Fortifikacije